Diversi personaggi portano il nome di Giovanni Ricci:
Giovanni Ricci, scultore, collaboratore di Tommaso Fiamberti, attivo tra il XV e il XVI secolo
Giovanni Ricci (1498-1574), cardinale italiano;
Giovanni Ricci (1813-1892), politico italiano;
Giovanni Ricci (1904-1973), matematico italiano;
Giovanni Ricci (1875-1941), sacerdote missionario e scrittore esperantofono italiano;
Giovanni Ricci, partigiano del Partito d'Azione;
Giovanni Ricci don Nanni Ricci, sacerdote savonese (1917-2000);
Giovanni Ricci (1996), giocatore di football americano.